North End Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 North End Historic District (Colorado), ID-Nr. 82001017
 North End Historic District (Providence County, Rhode Island), ID-Nr. 82000002
 North End Historic District (Washington County, Rhode Island), ID-Nr. 06000298
 North End Historic District (Virginia), ID-Nr. 86001999